FRS steht für:
 Fahrzeugrückhaltesystem, Sicherheitsleiteinrichtung im Straßenverkehr
 Family Radio Service, lizenzfreies Funknetz in Amerika
 Fellow of the Royal Society, Mitglied der Royal Society
 Fernröntgenseitenbild, Röntgenaufnahme in der Kieferorthopädie
 File Replication Service, Dienst zum Bereitstellen von Verzeichnissen im Betriebssystem Microsoft Windows Server
 Flughafen Flores (Guatemala), Elena „Mundo Maya“ (span: Aeropuerto Internacional Mundo Maya), internationaler Verkehrsflughafen von Flores-Santa Elena im Norden von Guatemala nach dem  IATA-Code
 Förde Reederei Seetouristik, deutsche Reedereigruppe
 Forum des républicains sociaux, Französische Partei, gegründet von Christine Boutin
 Freies Radio für Stuttgart, bezeichnet sich selbst als ein nichtkommerzielles Hörfunkprogramm, seit 1996 auf Sendung, Mitglied im Bundesverband Freier Radios
 Freies Radio Salzkammergut, österreichischer Radiosender
 FRS Sports Cars, britischer Automobilhersteller
 Forward Recoil Spectrometry, auch Elastische Rückstreudetektionsanalyse genanntes Verfahren zur Untersuchung von Materialzusammensetzung

FR-S steht für:
 Picardie (ISO-3166-2-Code), französische Region

frs steht für:
 Ostfriesische Sprache (ISO 639-3-Code)

Abkürzung